El Torneig de Luxemburg 2021, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de setembre de 2021 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La danesa Clara Tauson va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2021
WTA Tour 2021